Джейрахское уще́лье, Джейраховское ущелье () — ущелье реки Джейрахчожхи — левого притока реки Армхи в Джейрахском районе Ингушетии. Начинается с северного склона вершины Джейрахчожкорта и тянется с юга на север, разделяя на две части современное селение Джейрах. В работах некоторых авторов, а также на интернет-ресурсах, название Джейрахского ущелья ошибочно распространяется на долину/ущелье реки Армхи (Кистинка) — Кистинское ущелье.

Примечания

Литература 
 
 
 

Ущелья Ингушетии